Чемпіонат Полтавської області з футболу та Кубок Полтавської області з футболу у сезоні 2012 року. Переможцем Чемпіонату стає команда, що посідає перше місце у Прем'єр лізі Полтавщини. Переможцем Кубку стає команда, що здобуде перемогу у фіналі Кубка. Починаючи з сезону 2012, колишня найвища в класі ліга області Перша ліга стає найнижчою. В свою чергу розформовано Другу лігу (Групи А та Б), і сформовано Прем'єр лігу (найвищу за класом лігу) та Вищу лігу (другу за класом лігу)

Прем'єр-ліга

Вища ліга

Перша ліга

Див. також 
 Чемпіонат Полтавської області з футболу
 Кубок Полтавської області з футболу

Джерела 
 Неофіційний сайт фанатів ФК «Ворскла». Полтавщина. Сезон 2012.

Примітки 

2012 у футболі
Чемпіонат Полтавської області з футболу
2012 в українському спорті
2012 у Полтавській області